Raimonda est un terme pouvant désigner:

, prénom féminin lituanien
(1450) Raimonda, astéroïde de la ceinture principale
, freguesia portugaise